Галина Георгиевна Седова (род. 1924) — советский главный врач и передовик производства в министерстве здравоохранения. Заслуженный врач РСФСР. Герой Социалистического Труда (1978).

Биография 
Родилась 2 мая 1924 года в городе Сарапул, Удмуртская ССР.

С 1942 года во время Великой Отечественной войны, обучаясь в Ижевском государственном медицинском институте, Г. Г. Седова совмещала учёбу в институте с работой в военном госпитале, работала также на полях во время уборки урожая.

В 1947 года после окончания ИГМИ работала — заведующей Пычасским районным отделом здравоохранения, заведующей поликлиникой и терапевтическим отделением и главным врачом городской больницы №3 Сарапула. С 1960 по 1982 годы — главный врач медсанчасти Сарапульского электрогенераторного завода, одновременно выполняла обязанности ординатора терапевтического отделения.

20 июля 1971 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за отличие в труде» Г. Г. Седова была награждена Орденом Трудового Красного Знамени.

В социалистическом соревновании лечебно-профилактических учреждений города медсанчасть электрогенераторного завода регулярно занимала первые места. По итогам работы за 1978 год она была признана Министерством здравоохранения Удмуртии лучшим лечебно-профилактическим учреждением республики.

23 октября 1978 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за большие заслуги в развитии народного здравоохранения» Галина Георгиевна Седова была удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Помимо основной деятельности Г. Г. Седова была членом Сарапульского горкома КПСС и депутатом городского Совета депутатов трудящихся.

С 1982 года — на пенсии. Живёт в Сарапуле.

Награды 

 Медаль «Серп и Молот» (23.10.1978)
 Орден Ленина (23.10.1978)
 Орден Трудового Красного Знамени (20.07.1971)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Звания 
Заслуженный врач РСФСР
 Заслуженный врач Удмуртской АССР
 Почетный гражданин Сарапула (1995 — «за большой вклад в развитие системы здравоохранения в городе»)

Примечания 

Персоналии:Социалистическое соревнование
Выпускники Ижевской медицинской академии
Депутаты городских советов РСФСР
Члены городских комитетов КПСС
Заслуженные врачи Удмуртской АССР